Cremilda Santana (Ilhéus, 15 de maio de 1946), mais conhecida como Gaga de Ilhéus, é uma humorista brasileira.

Carreira 
Cremilda ficou conhecida entre 2015 e 2017 por participar dos quadros do programa Pânico na Band como As Gagas de Ilhéus,  Desempregagas  e Largagas e Peladas.  

Cremilda é a irmã mais velha da humorista Solange Damasceno.

Filmografia

Televisão

Ligações externas 

 

Pessoas vivas
Atrizes de televisão do Brasil
Nascidos em 1946
Humoristas da Bahia
Humoristas do Brasil